FC Wegberg-Beeck (celým názvem: Fussballclub Wegberg-Beeck 1920 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Wegberg ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1920 pod názvem Sportvereins 1920 Beeck. Svůj současný název nese od roku 1996. Od sezóny 2018/19 působí v Mittelrheinlize, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Největším úspěchem klubu je vítězství ve středorýnském poháru ze sezóny 2007/08. Klubové barvy jsou černá a červená.

Své domácí zápasy odehrává na Waldstadionu Beeck s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 1920 – SV 1920 Beeck (Sportvereins 1920 Beeck)
 1996 – FC Wegberg-Beeck (Fussballclub Wegberg-Beeck 1920 e. V.)

Získané trofeje 

 Mittelrheinpokal ( 1× )
 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1993–1994: Landesliga Mittelrhein – sk. 2
 1994–1996: Verbandsliga Mittelrhein
 1996–2002: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2002–2003: Landesliga Mittelrhein – sk. 2
 2003–2005: Verbandsliga Mittelrhein
 2005–2006: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2006–2008: Verbandsliga Mittelrhein
 2008–2010: Mittelrheinliga
 2010–2011: NRW-Liga
 2011–2012: Mittelrheinliga
 2012–2015: Fußball-Mittelrheinliga
 2015–2016: Fußball-Regionalliga West
 2016–2017: Fußball-Mittelrheinliga
 2017–2018: Fußball-Regionalliga West
 2018– : Fußball-Mittelrheinliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2001/02: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek (probíhající insolvenční řízení) přeřazen do šesté nejvyšší soutěže.
 2010/11: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do šesté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1920